Ешкалуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Ешкалуш-де-Байшу — парафія.
 Ешкалуш-де-Сіма — парафія.